Gorey (Ierland), plaats in het Ierse graafschap County Wexford.
 Gorey (Jersey), plaats op het kanaaleiland Jersey.